Урибуру () — испанская фамилия. Известные носители: